L'honneur est une notion de dignité, de distinction.

Autres utilisations :
 Honneur, un type de fief du temps de la féodalité ;
 Son honneur, un prédicat honorifique ;
 Honneur de la Police, une organisation terroriste française ;
 Honneur de la police, un groupe de la Résistance intérieure française ;
 Honneur et Fidélité, la devise de la Légion étrangère ;
 Honneur et Courage, un roman de Danielle Steel ;
 les Honneurs, nom au jeu de bridge des quatre cartes les plus fortes (As, Roi, Dame, Valet).
 les honneurs, rituel réalisé par les chasseurs pour rendre hommage au gibier tué lors d'une chasse à courre ou d'une chasse à tir.
 Le Championnat de France Honneur de rugby à XV, premier échelon des championnats régionaux, soit le  hiérarchique général et le  amateur.

Voir aussi